A sigla APC pode referir-se a:

 Aliança Patriótica para a Mudança, partido político do Paraguai;
 Célula apresentadora de antígeno, do inglês Antigen-presenting cell, célula que faz parte do sistema imunológico;
 Veículo blindado de transporte de pessoal, veículo militar utilizado para o transporte de tropas, feridos e equipamentos;
 Wikipédia:Scripts/APC, do inglês "Automatic Page Corrector", ou Corretor Automático de Páginas.

Desambiguação